William Maximillian Stone (1603–1660) – angielski osadnik i polityk, gubernator Marylandu
 William M. Stone (1827–1893) – amerykański polityk, gubernator Iowy
 William Johnson Stone  (1841–1923) – amerykański polityk, kongresmen z Kentucky
 William A. Stone (1846–1920) – amerykański polityk, gubernator Pensylwanii
 William J. Stone  (1848–1918) – amerykański polityk i prawnik, gubernator Missouri